Wisibada steht für:
 den ersten überlieferten Namen der Stadt Wiesbaden
 (717) Wisibada, einen nach der Stadt benannten Asteroiden